Kolli bezeichnet:
 Der Kolli, Berg im Odenwald
 Kolli-Berge, Gebirge in Indien
 einzelnes Packstück, siehe Stückgut

Kolli ist der Familienname folgender Personen:
 Nikolai Dschemsowitsch Kolli (1894–1966), russischer Architekt und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Colli
 Collie
 Koli (Begriffsklärung)